Френев — фамилия:

 Френев, Герасим Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; № 2814; 28 января 1814.
 Френев, Иван Матвеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 760 (407); 26 ноября 1790.